Voodoo Child steht für:
 Voodoo Child (Slight Return), ein Lied der Rockband The Jimi Hendrix Experience aus dem Jahr 1968
 Voodoo Chile, ein weiteres Lied der Jimi Hendrix Experience von 1968
 Voodoo Child: The Jimi Hendrix Collection, ein Musikalbum aus dem Jahr 2001
 Voodoo Child: The Illustrated Legend of Jimi Hendrix, eine grafische Biografie gestaltet von Bill Sienkiewicz

 ein Lied der australischen Band Rogue Traders (2005)
 eine Kurzgeschichte des britischen Autors Graham Masterton
 ein Pseudonym des US-amerikanischen Musikers Moby

Siehe auch:
 Voodoo (Begriffsklärung)